Hillner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Johann Wilhelm Julius Hillner (1813–1868), Pastor und Ethnologe (Die Liven an der Nordküste von Kurland)
 Christoph Franz Hillner (1745–1812), deutscher Maler
 Jürgen Hillner (* 1937), deutscher Übersetzer